Обухов, Сергей Валентинович (1964—2021) — советский футболист
 Обухов, Сергей Геннадьевич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Обухов, Сергей Иванович (род. 1957) — украинский шахтёр, Герой Украины.
 Обухов, Сергей Павлович (род. 1958) — депутат Государственной Думы пятого созыва от КПРФ.
 Обухов, Сергей Трофимович (1855—1928) — русский оперный певец, солист Большого театра, управляющий Московской конторой Императорских театров.